Палле Мёллер Нильсен (, 4 мая 1929 — 1987) — датский шахматист. Один из сильнейших шахматистов Дании 1950-х — начала 1960-х гг. Серебряный призер чемпионата Дании 1952 г. Бронзовый призер чемпионата Дании 1954 г. Участник сильного по составу турнира памяти гроссмейстера А. И. Нимцовича (Копенгаген, 1960 г.). В составе сборной Дании участник двух шахматных олимпиад (1952 и 1954 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 (На сайте 365Chess П. Нильсену ошибочно приписаны партии малоизвестного датского шахматиста Палле Нильсена (1962 г.р.).)

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад